— японский сэйю и актёр из Токио.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1984 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую мужскую роль

Роли в аниме 
 1978 год — Приключения Маленького Принца (Маленький Принц);
 1991 год — Осторожно! Золотая рыбка! (ТВ) (Такапи);
 1991 год — Мобильный воин ГАНДАМ Эф-91 (Артур);
 1991 год — Exper Zenon (Экспер Зенон);
 1994 год — Akazukin Chacha (Раскл-сэнсэй);
 1995 год — Красавица-воин Сейлор Мун Супер Эс (ТВ) (Пегас / Гелиос);
 1996 год — Бродяга Кэнсин (ТВ) (Бэсими / Ясу);
 1996 год — Видение Эскафлона (ТВ) (Мигель);
 1997 год — Kindaichi Shounen no Jikenbo (1997) (Хадзимэ Киндайти);
 1998 год — Futari Kurashi (Кэндзи);
 1999 год — Звёздный Герб (ТВ) (Дорин Ку);
 2000 год — Бугипоп никогда не смеется (Echoes);
 2000 год — Первый шаг (ТВ-1) (Кэнта Кобаси);
 2000 год — Инуяся (ТВ-1) (Кога);
 2002 год — Призрачное пламя (ТВ) (Юдзуру Нарита);
 2003 год — Majuu Sensen The Apocalypse (Томидзоро (Томми));
 2003 год — Воздушный мастер (Нобухико Фукамити);
 2003 год — Super Kuma-san (Кума-сан);
 2003 год — Sumeba Miyako no Cosmos-sou Suttoko Taisen Dokkoida (Папа Умэки);
 2003 год — Gensomaden Saiyuki Reload (Сётю);
 2004 год — Futari Wa Precure (Хранитель Призм);
 2004 год — Призрачное пламя OVA (Юдзуру Нарита);
 2004 год — Югио! (ТВ-3) (Дзюн Мандзёмэ);
 2005 год — Futari wa Pretty Cure Max Heart TV (Хранитель Призм);
 2005 год — Триплексоголик — Фильм (Призрак);
 2006 год — Аякаси: Классика японских ужасов (Кохэй Коботокэ);
 2006 год — Digimon Savers (Агумон);
 2006 год — Digimon Savers 3D: Digital World Kiki Ippatsu! (Агумон);
 2006 год — Digimon Savers The Movie: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!! (Агумон);
 2009 год — Fresh Precure! (Тарт);
 2009 год — Eiga Precure All Stars DX: Minna Tomodachi - Kiseki no Zenin Daishuugou (Тарт);
 2009 год — Инуяся (ТВ-2) (Кога);
 2009 год — Doraemon (Хидэки);
 2009 год — Fresh Pretty Cure! (Тарт);
 2010 год — Digimon Xros Wars (Люцимон);
 2014 год — Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns (Хадзимэ Киндаити).

Примечания

Ссылки